Cebus xanthosternos és una espècie de mico de la família dels cèbids que es troba al bosc atlàntic del sud de l'estat de Bahia al Brasil. Actualment només sobreviuen 300 exemplars d'aquesta espècie.

Cebus